Владимир Базилевский:

 Базилевский, Владимир Александрович (род. 1937) — украинский поэт, критик и переводчик, журналист. Лауреат Шевченковской премии (1996).
 Базилевский, Владимир Николаевич (1844—1898) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.